Östra Laxtjärn kan syfta på:
Östra Laxtjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (1,8 ha)
Östra Laxtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4 ha)

Se även
Laxtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn